Protomyszostomum polynephris är en ringmaskart som beskrevs av Fedotov 1912. Protomyszostomum polynephris ingår i släktet Protomyszostomum och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
polynephris